Шон Майкл Эллиотт (; родился 2 февраля 1968 года, Тусон, Аризона, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Аризонском университете, в 1989 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». Позже выступал за команду «Детройт Пистонс». Всего в НБА провёл 12 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1993, 1996). В сезоне 1998/1999 годов он стал чемпионом НБА в составе Сан-Антонио. В 1989 году стал лауреатом Приза имени Адольфа Раппа и Приза имени Джона Вудена, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии Associated Press и NABC. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1990). Два года подряд включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1988—1989), а также два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции Pacific-10 (1988—1989). За ним в «Спёрс» закреплён номер 32. Всего за карьеру в НБА сыграл 742 игры, в которых набрал 10 544 очка (в среднем 14,2 за игру), сделал 3204 подбора, 1897 передач, 576 перехватов и 284 блок-шота.

Карьера в сборной США 
В 1986 году Эллиотт стал в составе сборной США победителем чемпионата мира по баскетболу в Испании. В 1987 году выиграл в составе сборной США серебряные медали летней Универсиады в Загребе.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки сборной США по баскетболу